Deshayes ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Deshayes (1767–1841), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Ordensoberer und Ordensgründer
 Gérard Paul Deshayes (1795–1875), französischer Paläontologe und Konchologe
 Louis Deshayes (Louis des Hayes Courmenin; 1600–1632), französischer Diplomat während des Dreißigjährigen Krieges

 Siehe auch

 Deshaies (Begriffsklärung)